Řasnice bezeichnet mehrere geographische Objekte in Tschechien

 Řasnice (Grasige Moldau), Nebenfluss der Warmen Moldau
 Řasnice (Smědá) (Rasnitz), Nebenfluss der Smědá
 Řasnice (Pumperle), Ortsteil von Strážný, Okres Prachatice

 Dolní Řasnice (Rückersdorf), Gemeinde im Okres Liberec
 Horní Řasnice (Bärnsdorf an der Tafelfichte), Gemeinde im Okres Liberec